Гранд-Форкс () — третий по количеству жителей город американского штата Северная Дакота. Административный центр округа Гранд-Форкс. Население по состоянию на 2009 год — 51216 человек.

История и география 
Город расположен на западном берегу реки Ред-Ривер, называемой также Северная Ред-Ривер. Основан 15 июня 1870 года капитаном речного парохода Александром Григгсом. Название получил в связи с тем, что расположен в районе впадения в Ред-Ривер реки Ред-Лейк-Ривер. Подвержен наводнениям, серьёзно пострадал в результате разлива Ред-Ривер в 1997 году.

В городе расположен Университет Северной Дакоты. Гранд-Форкс известен также тем, что вблизи него расположены международный аэропорт Гранд-Форкс и авиабаза Гранд-Форкс.

Климат

Спорт 
В апреле 2016 года в городе состоялся юниорский чемпионат мира по хоккею.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Северной Дакоты
Университетские города США
Окружные центры Северной Дакоты
Населённые пункты округа Гранд-Форкс